Тектоносфера — верхняя оболочка Земли, основная область проявления тектонических движений и деформаций (магматизм, метаморфизм, сейсмичность).

Охватывает земную кору и верхнюю мантию (на глубине около 410 км.), или литосфера и астеносфера.

Изучается в геотектонике.

Описание 
Для тектоносферы характерна вертикальная и горизонтальная неоднородность физических свойств и состава слагающих её пород.

Этимология 
Сам термин «тектоносфера» в геологической литературе используется всего несколько десятилетий, однако, вкладываемый в него смысл в разных издания разный. В словаре английских геологических терминов (1972 года и был переведён на русский язык в 1979 году), сказано, что тектоносфера соответствует земной коре и состоит из сиалического, салсиматического и симатического слоев.

В отечественном геологическом словаре (1978 года), даётся более широкое определение термина: это верхняя оболочка Земли, охватывающая земную кору и верхнюю мантию.

В словаре тектонической терминологии (1999 года) даётся два определения термина — тектоносфера:
 Геосфера, состоящая из литосферы и астеносферы, являющаяся главной областью проявления тектонических процессов;
 Геосфера, которая может рассматриваться как единая плита, сминающаяся дисгармонично по отношению к астеносфере.

См. также 
 Геосферы
 Геотектоника
 Тектоника

Примечания

Ссылки 

 [bse.sci-lib.com/article109514.html Большая Советская Энциклопедия] (БСЭ).
 Тектоносфера Земли — новое видение — Ю. М. Пущаровский, на geo.web.ru.

Строение Земли
Тектоника